

Ленкі-Ґурне — село в гміні Кшижанув Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Ленкі-Ґурне — село в гміні Пільзно Дембицького повіту Підкарпатського воєводства